Le district de Xiangshan () est une subdivision administrative de la province de l'Anhui en Chine ;
 Le district de Xiangshan () est une subdivision administrative de la région autonome du Guangxi en Chine ;
 Le xian de Xiangshan () est une subdivision administrative de la province du Zhejiang en Chine ;
 Le district de Xiangshan (, alors transcrit en français Hiang-chan) était une subdivision administrative de la province du Guangdong en Chine jusqu'en  quand il devient « district de Zhongshan » ( alors translittéré en Chung-shan) en l'honneur de Sun Yat-sen (dont le nom en mandarin est Sun Zhongshan). Le district qui couvrait initialement Zhuhai et Macao sera découpé à partir de 1952 puis devient la ville-district de Zhongshan à partir de 1983. 

Homonymie de toponyme